Henry Stephens est un nom pouvant désigner:

 (1665-1723), théologien et jésuite belge
Henry Stephens (1795-1874), agriculteur et météorologiste écossais
Henry Stephens (1796-1864), médecin et chirurgien britannique
 (1823-1886), homme d'affaires irlandais en foresterie 
 (1824-1882), illustrateur et caricaturiste américain
 (1841-1918), homme politique conservateur anglais
 (1851-1903), dramaturge et journaliste anglais
 (1877-1952), chirurgien pédiatrique australien

Voir aussi

Stephens, Henry